Hr. Ms. O 13, een Nederlandse onderzeeboot van de O 12-klasse.
 USS O-13, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.